Alphonse Djédjé Mady, né le , est un homme politique ivoirien.
 Brice Dja Djédjé, né le  à Aboudé, est un footballeur international ivoirien.
 Ernesto Djédjé est un chanteur, poète-fabuliste, danseur, arrangeur et un guitariste ivoirien.
 Franck Dja Djédjé, né le  à Abidjan, est un footballeur franco-ivoirien.
 Sébastien Djédjé Dano, est un homme politique ivoirien.

Prénom  
 
 Djédjé Apali, né le  à Orléans, est un acteur français.

Patronyme ivoirien